Le tournoi de Miami est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du  au .

Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová.

Faits marquants 
 On note le forfait de la Russe Maria Sharapova, suspendue provisoirement à la suite de son contrôle antidopage positif, de l'Allemande Mona Barthel et de l'Américaine Varvara Lepchenko.
 Victoria Azarenka remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale contre Svetlana Kuznetsova. Elle réalise ainsi le Sunshine Double après son titre à Indian Wells. Grâce à ces deux titres, elle remonte à la  du classement mondial.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2016)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Miami
Sport en Floride en 2016
Sport aux États-Unis en mars 2016
Sport aux États-Unis en avril 2016
Tennis en mars 2016
Tennis en avril 2016